Rangitoto, isola della Nuova Zelanda 
 Isola d'Urville, anche nota come Rangitoto ki te Tonga ("Rangitoto del Sud"), isola della Nuova Zelanda